Das Ovulum (von lateinisch ovum für „Ei, Keimzelle“) bezeichnet
 in der Biologie die Samenanlage als Organ der Samenpflanzen
 in der Medizin eine medikamentöse Darreichungsform, die zum Einführen in die Vagina bestimmt ist, siehe Vaginalzäpfchen